Evelyn Pruitt (1918-2000), géographe américaine
Gabe Pruitt (1986-), basketteur professionnel américain
 Jordan Pruitt (1991-), chanteuse américaine
 Mike Pruitt (1954-), joueur américain de football américain
 Scott Pruitt (1968-), homme politique américain
 Steven Pruitt (1984-), fonctionnaire américain et éditeur bénévole de Wikipédia